Masa, u fizici, mjera tromosti tijela
 MASA, Mreža anarhosindikalista i anarhosindikalistkinja, anarhosindikalistička organizacija koja djeluje na prostoru Republike Hrvatske
 Masa, skupina od osam čadskih jezika koji se govore na području Čada i Kameruna.